Halictoxenos är ett släkte av insekter. Halictoxenos ingår i familjen stekelvridvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stekelvridvingar
Halictoxenos